Mischa () est un prénom russe masculin, diminutif de , notamment porté par :
 Mischa Auer (1905-1967), acteur américain d'origine russe ;
  (1913-2007), mathématicien argentin d'origine ukrainienne ; 
 Mischa Maisky (né en 1948), violoncelliste israélien d'origine lettonne ;
 Mischa Meier (né en 1971), historien allemand ;
 Mischa Spoliansky (1898-1985), compositeur et pianiste d'origine russe ;
 Mischa Zverev (né en 1987), joueur de tennis allemand.

Mischa est un prénom féminin, notamment porté par :
 Mischa Barton (née en 1986), actrice britannique.

Voir aussi 
 
 
 Micha (mascotte)
 
 

Prénom russe
Prénom épicène